Polkehn ist der Familienname folgender Personen:

 Klaus Polkehn (1931–2008), deutscher Journalist und Schriftsteller
 Walter Polkehn (1921–1985), deutscher Politiker (SPD)